Strmovo (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta
 Strmovo (Lajkovac), een plaats in de Servische gemeente Lajkovac
 Strmovo (Lazarevac), een plaats in de Servische gemeente Lazarevac